Anže, een Oost-Europese mannennaam 
Anze Kopitar, Sloveens ijshockeyspeler
Anze Setina, Sloveens skeletonist
Anžej Dezan, Sloveense zangeres
Anže (Krško), een plaats in Slovenië